
První fotbalovou ligu hrálo od roku 1993 v České republice zatím 35 klubů (stav včetně sezony 2022/23). Zatím posledním nováčkem se stal tým  FK Pardubice od sezóny 2020/21

Medailová umístění

Historické tabulky

Celkově

Tabulka doma

Tabulka venku 

aktualizace k 24.05.2016

Poznámky:
 Odečty bodů (úplatkářské aféry):
 2004-05: 1. FC Slovácko -12 
 2004-05: SFC Opava -6 
 2004-05: Slovan Liberec -6
 2009-10: FK Bohemians Praha -15 (původně -20, v průběhu sníženo, klub by skončil sezonu se záporným počtem bodů)
 2011-12: Sigma Olomouc -9 
 Kontumované výsledky:
 1993-94: FC Olpran Drnovice vs. FC Viktoria Plzeň 0:3 (původní výsledek 3:0 kontumován pro dokázaný doping dvou hráčů Drnovic)
 1995-96: SK Slavia Praha vs. FC Kaučuk Opava 3:0 (neodehráno, hosté se dostavili až po úředně stanovené čekací době, uvízli ve sněhové kalamitě na dálnici)
 2002-03: FC Bohemians vs. AC Sparta Praha 0:3 (zápas předčasně ukončen za stavu 1:2 po inzultaci pomezního rozhodčího Talpy vniknuvším "fanouškem" domácích na hrací plochu)
 2009-10: Bohemians 1905 vs. FK Bohemians Praha 3:0 (neodehráno, hosté odmítli nastoupit k utkání kvůli nevyřešenému sporu v "kauze Bohemians")
 Opakované zápasy:
 1996-97: Bohemians Praha vs. FK Jablonec 0:1 (hráno v Děčíně, původní zápas byl předčasně ukončen za stavu 1:0 po zranění hostujícího brankáře Zdeňka Jánoše dělbuchem)
 2014-15: Dukla Praha vs. 1.FK Příbram 0:0 (původně rozehraný zápas byl po prvním poločase za stavu 2:1 přerušen pro technické problémy na elektroinstalaci)
 Ostatní:
 V sezóně 1993/94 byly za výhru udělovány 2 body.
 V tabulkách "doma" a "venku" se odečtené body nezohledňují.

Reference

Nejvyšší česká fotbalová soutěž